Dit is een lijst van planetoïden 46301-46400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46301) - || 2001 OY5 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (46302) - || 2001 OG13|| 20 juli 2001 || LINEAR
|-
| (46303) - || 2001 OZ44|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (46304) - || 2001 OZ62|| 20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (46305) - || 2001 OW71|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (46306) - || 2001 OW102|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (46307) - || 2001 OX104|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (46308) Joelsercel || 2001 OZ104|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (46309) - || 2001 QA2 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46310) - || 2001 QQ11|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46311) - || 2001 QF20|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46312) - || 2001 QJ25|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46313) - || 2001 QO25|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46314) - || 2001 QK29|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46315) - || 2001 QR30|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46316) - || 2001 QH31|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46317) - || 2001 QN53|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46318) - || 2001 QO74|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46319) - || 2001 QP74|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46320) - || 2001 QY74|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46321) - || 2001 QO84|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46322) - || 2001 QD99|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46323) - || 2001 QH115|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46324) - || 2001 QW119|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46325) - || 2001 QZ130|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46326) - || 2001 QU148|| 20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (46327) - || 2001 QU161|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (46328) - || 2001 QD216|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (46329) - || 2001 QW232|| 24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46330) - || 2001 QQ234|| 24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46331) - || 2001 QB264|| 25 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (46332) - || 2001 QD276|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46333) - || 2001 QS276|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (46334) - || 2001 QA296|| 24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (46335) - || 2001 RF57|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (46336) - || 2001 RG67|| 10 september 2001 || LINEAR
|-
| (46337) - || 2001 RE76|| 10 september 2001 || LINEAR
|-
| (46338) - || 2001 RF80|| 12 september 2001 || NEAT
|-
| (46339) - || 2001 RU81|| 14 september 2001 || NEAT
|-
| (46340) - || 2001 RG86|| 11 september 2001 || LONEOS
|-
| (46341) - || 2001 RE89|| 11 september 2001 || LONEOS
|-
| (46342) - || 2001 SC53|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (46343) - || 2001 SY56|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (46344) - || 2001 SR58|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (46345) - || 2001 SP110|| 20 september 2001 || LINEAR
|-
| (46346) - || 2001 SX112|| 18 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46347) - || 2001 SV123|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (46348) - || 2001 SC136|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (46349) - || 2001 SM140|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (46350) - || 2001 SH180|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (46351) - || 2001 SD226|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (46352) - || 2001 SZ266|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46353) - || 2001 TY7 || 11 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46354) - || 2001 TY8 || 9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46355) - || 2001 TQ65|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46356) - || 2001 TQ75|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46357) - || 2001 TG77|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46358) - || 2001 TO79|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46359) - || 2001 TQ104|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46360) - || 2001 TA105|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46361) - || 2001 TR105|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46362) - || 2001 TO118|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46363) - || 2001 UX34|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46364) - || 2001 UM35|| 16 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46365) - || 2001 UJ47|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46366) - || 2001 UA66|| 18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (46367) - || 2001 UP125|| 22 oktober 2001 || NEAT
|-
| (46368) - || 2001 VR36|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (46369) - || 2001 VX42|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (46370) - || 2001 VY43|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (46371) - || 2001 VZ45|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (46372) - || 2001 VG67|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (46373) - || 2001 VA123|| 11 november 2001 || LONEOS
|-
| (46374) - || 2001 WZ13|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (46375) - || 2001 WD29|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (46376) - || 2001 XD3 || 9 december 2001 || LINEAR
|-
| (46377) - || 2001 XX7 || 8 december 2001 || LINEAR
|-
| (46378) - || 2001 XD17|| 9 december 2001 || LINEAR
|-
| (46379) - || 2001 XD22|| 9 december 2001 || LINEAR
|-
| (46380) - || 2001 XF54|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (46381) - || 2001 XQ59|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (46382) - || 2001 XP85|| 11 december 2001 || LINEAR
|-
| (46383) - || 2001 XC114|| 13 december 2001 || LINEAR
|-
| (46384) - || 2001 XM115|| 13 december 2001 || LINEAR
|-
| (46385) - || 2001 XA152|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (46386) - || 2001 XP195|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (46387) - || 2001 XE215|| 13 december 2001 || LINEAR
|-
| (46388) - || 2001 XH246|| 15 december 2001 || LINEAR
|-
| (46389) - || 2001 YJ45|| 18 december 2001 || LINEAR
|-
| (46390) - || 2001 YT96|| 18 december 2001 || NEAT
|-
| (46391) - || 2001 YJ97|| 17 december 2001 || LINEAR
|-
| (46392) Bertola || 2002 AO6 || 5 januari 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (46393) - || 2002 AS10|| 6 januari 2002 || NEAT
|-
| (46394) - || 2002 AZ10|| 11 januari 2002 || T. Kobayashi
|-
| (46395) - || 2002 CT4 || 4 februari 2002 || NEAT
|-
| (46396) - || 2002 CD39|| 9 februari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (46397) - || 2002 CE102|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (46398) - || 2002 CQ146|| 9 februari 2002 || LINEAR
|-
| (46399) - || 2002 CD169|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (46400) - || 2002 CG220|| 10 februari 2002 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten